У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 2014. се 53 европских репрезентација боре за 13 места на првенству које ће се одржати у Бразилу. Квалификације су почеле 7. октобра 2012. године а завршавају се 15. октобра 2013.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су постављене у осам група од шест екипа и једну групу од пет. Победници група се директно квалификују за светско првенство а најбољих осам другопласираних репрезентација ће се у другом кругу борити за преостала четири места у два међусобна сусрета. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних (ово не важи за репрезентацију из групе која се буде састојала од пет екипа). Најбоље другопласиране репрезентације ће затим бити подељене у два шешира у складу са светским рангом ФИФА од октобра 2013. Жреб ће одлучити које ће се екипе из првог шешира сусрести са којом из другог, 15. и 19. новембра 2013.

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Жреб 
Репрезентације су биле подељене у шест шешира у складу са светским рангом ФИФА од јула 2011.

Жреб је одржан 30. јула 2011. у Рио де Жанеиру у Бразилу.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка,
 <div id="4">4 као Совјетски Савез.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Табела другопласираних репрезентација 
Не рачунају се утакмице против последњепласираних репрезентација, зато што у Групи И није било шесте репрезентације. Најлошија другопласирана репрезентација неће играти бараж.

Бараж 
Жребом који се одржава у Цириху 21. октобра 2013. одлучује се које ће се репрезентације састати и борити за преостала места. У складу са светским рангом ФИФА од октобра 2013. репрезентације су подељене у два шешира:

Резултат баража

Листа стрелаца 
11 голова:
  Робин ван Перси

10 голова:

8 голова:

7 голова:

6 голова:

5 голова:

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2014.
 Светско првенство у фудбалу 2014.

Референце

Спољашње везе 
 Fifa.com — Европска зона квалификација  

УЕФА
2014
Сезона 2012/13. у европском фудбалу
Сезона 2013/14. у европском фудбалу